Müller-Meiningen ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Müller-Meiningen (1866–1944), bayerischer Justizminister, Senatspräsident am Bayerischen Obersten Landesgericht und Reichstagsabgeordneter
 Ernst Müller-Meiningen junior (1908–2006), Journalist der Süddeutschen Zeitung